Kranzbinden steht für:

 Binden eines Kranzes, wie zum Beispiel als Advents-, Blumen- oder Trauerkranz
 Binden eines entsprechenden Kranzes als handwerkliche Tätigkeit und Ausbildungsbestandteil im Floristikhandwerk 
 Kranzbinden (Brauchtum), ein ehemaliger Hochzeitsbrauch in Bremen sowie in Niederbayern und Südthüringen
 Kranzbindetag, ehemaliger Hochzeitsbrauch in Niedersachsen

Siehe auch
 Kränzen, ebenfalls ein Hochzeitsbrauch